Düngen ist Name Salzdetfurther Ortsteile:
Groß Düngen
Klein Düngen
Siehe auch
Dünger